Respiration kan henvise til flere artikler: 

 Respiration (biokemi) - en proces, hvorved levende væsener optager bioenergi fra organisk stof.
 Åndedræt - en proces, hvorved levende væsener med lunger (heriblandt mennesker) optager ilt fra luften.